Kristineberg (Lycksele), een plaats in de gemeente Lycksele in het landschap Lapland en de provincie Västerbottens län in Zweden
 Kristineberg (Malmö), een plaats en buitenwijk van de gemeente Malmö in het landschap Skåne en de provincie Skåne län in Zweden
 Kristineberg (metrostation), een metrostation in Stockholm
 Kristineberg (district), een district van het stadsdeel Kungsholmen (Stockholm)